De derde editie van de Johan Cruijff Schaal ging tussen AFC Ajax en PSV. De wedstrijd werd gespeeld op 16 augustus 1998 in de Amsterdam ArenA in Amsterdam. AFC Ajax was zowel de landskampioen 1997/98 als de bekerwinnaar 1997/98. PSV mocht meedoen omdat het als tweede was geëindigd in de competitie. De wedstrijd eindigde in een 2-0-overwinning voor PSV door doelpunten door Dimitri Khoklov en Arnold Bruggink. Er waren 39.500 toeschouwers en Mario van der Ende was de scheidsrechter. Richard Witschge miste in de 85ste minuut een strafschop namens Ajax.

Wedstrijd

Wedstrijddetails

Supercup voetbal Nederland
Voetbal in 1998
AFC Ajax
PSV
Sportevenement in Amsterdam